|-
| 122901 - ||  || 19 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122902 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122903 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122904 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122905 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122906 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122907 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122908 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122909 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122910 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122911 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122912 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122913 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122914 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122915 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122916 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122917 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122918 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122919 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122920 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122921 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122922 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122923 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122924 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122925 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122926 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122927 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122928 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122929 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122930 - ||  || 19 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122931 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122932 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122933 - ||  || 20 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122934 - ||  || 21 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122935 - ||  || 21 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122936 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122937 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122938 - ||  || 22 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122939 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122940 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122941 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122942 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122943 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122944 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122945 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122946 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122947 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122948 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122949 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122950 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122951 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122952 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122953 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122954 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122955 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122956 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122957 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122958 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122959 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122960 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122961 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122962 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122963 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122964 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122965 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122966 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122967 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122968 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122969 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122970 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122971 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122972 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122973 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122974 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122975 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122976 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122977 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122978 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122979 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122980 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122981 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122982 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122983 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122984 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122985 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122986 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122987 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122988 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122989 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122990 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122991 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122992 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122993 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122994 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122995 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122996 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122997 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122998 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122999 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 123000 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-